O Campeonato Catarinense de Futebol de 1934 foi campeonato de futebol de Santa Catarina. A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Futebol e o campeão foi o Clube Atlético Catarinense (Florianópolis).

Campeonato Catarinense de Futebol
1934 em Santa Catarina